Клонмел — железнодорожная станция, открытая 1 мая 1852 года и обеспечивающая транспортной связью одноимённый город в графстве Южный Типперэри, Республика Ирландия.

Оборудование/Инфраструктура/Структура/Оснащение

Примечания

Ссылки 
 Clonmel — галерея фотографий станции на EireTrains

Станции Iarnród Éireann в графстве Южный Типперэри
Железнодорожные станции в графстве Южный Типперэри
Железнодорожные станции, открытые в 1852 году